Будинці () — поселення в общині Шаловці, Помурський регіон, Словенія. Висота над рівнем моря: 285,4 м.

Посилання 

 Статистичне бюро Республіки Словенія 

Населені пункти Словенії